Teletón 2015 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2015 de Colombia.
 Teletón 2015 de Chile.
 Teletón 2015 de Perú.